Sider peut faire référence à :

Patronyme 

 Charlotte Sider (1992-), joueuse canadienne de beach-volley ;
 Jean Sider (1933-), écrivain ufologue français.

Divers 
 Sider, entreprise sidérurgique algérienne ;
 Sider El Hadjar, complexe sidérurgique algérien situé sur la commune d'El Hadjar dans la wilaya d'Annaba. 

Patronyme français
Patronyme algérien